Türk se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ayșen Özdemir Türk
 Roman Türk